Kladanj (serbiska: Општина Кладањ) är en ort i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sarajevo. Kladanj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kladanj är huvudsakligen kuperad. Kladanj ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Bratilo,  meter över havet,  km öster om Kladanj. Kladanj är det största samhället i trakten. 

I omgivningarna runt Kladanj växer i huvudsak blandskog. Runt Kladanj är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Federationen Bosnien och Hercegovina